Sugar (с ):

 Sugar (американская группа) — американская рок-группа, существовавшая в начале 1990-х годов.
 «Sugar» (песня System of a Down) — сингл известной американской ню-метал группы System of a Down из дебютного альбома System of a Down.
 «Sugar» (песня Maroon 5) — песня группы Maroon 5
 «Sugar» (песня Робина Шульца) — песня немецкого диджея и продюсера Робина Шульца.
 «Sugar» — песня молдавской певицы Натальи Гордиенко.

См. также